Nosferatu je jedno z označení pro upíra, chápané někdy jako označení určitého druhu upírů nebo konkrétních upírských postav. 

Výraz nosferatu nebo Nosferatu byl použit v následujících kontextech:
 Upír Nosferatu (film, 1922) – němý hororový film
 Upír Nosferatu (film, 1979) – remake filmu
 Nosferatu (film, 2024) – připravoaný remake filmu
 Nosferatu shop – gothic shop
 Nosferatu (album, John Zorn) – album Johna Zorna z roku 2012
 Nosferatu (album, Bloodbound) – album skupiny Bloodbound z roku 2005
 Nosferatu (album, Popol Vuh) – album skupiny Popol Vuh z roku 1978
 Nosferatu (album, Hugh Cornwell a Robert Williams) – album Hugha Cornwella a Roberta Williamse z roku 1979
 Nosferatu (album, Helstar) – album skupiny Helstar z roku 1989
 Nosferatu (hudební skupina) – britská gothic rocková kapela
 Nosferatu: Wrath of Malachi – počítačová hra

Původ slova 
Původ tohoto označení není zcela jasný. Slovo nosferatu poprvé uvádí jako rumunský výraz pro upíra rakouský etnograf Wilhelm Schmidt ve svém článku o rumunských zvycích Das Jahr und seine Tage in Meinung und Brauch der Rumänen Siebenbürgens (Österreichische Revue, 3(1):211–226), který byl publikován v roce 1865. Od Schmidta jej přebírá anglická spisovatelka Emily Gerardová (1849–1905) ve svém cestopisu z Transylvánie The Land Beyond the Forest, publikovaném v roce 1885. Od Gerardové jej spolu s mnoha dalšími detaily o transylvánských reáliích převzal Bram Stoker ve svém románu Drákula (1897); Stoker jej překládá anglickým un-dead („nemrtvý“). V rumunštině nicméně výraz v této podobě neexistuje a v domácích pramenech není doložen. Jedná se nejspíš o chybný přepis rumunského výrazu nesuferit („nesnesitelný, odporný, otravný“), s určitým členem nesuferitul.